How Deep Is Your Love (с англ. «Как глубока твоя любовь») — название нескольких музыкальных композиций.

 How Deep Is Your Love (1977) — песня Bee Gees.
 How Deep Is Your Love (1992) — первый сингл Томаса Андерса из альбома Down On Sunset.
 How Deep Is Your Love (2004) — песня в исполнении Томаса Андерса из альбома This Time.
 How Deep Is Your Love (2015) — песня Кельвина Харриса & Disciples.